Пустовіт Анастасія Леонідівна ( 1994) — українська акторка театру та кіно.
 Пустовіт Антоніна Миколаївна (* 1955) — радянська веслувальниця (академічне веслування), майстер спорту СРСР міжнародного класу, срібний призер Олімпійських ігор-1980.
 Пустовіт Ганна Анатоліївна ( 1977) — українська поетеса.
 Пустовіт Григорій Олександрович ( 1960) — український політик.
 Пустовіт Лілія Григорівна ( 1968) — український дизайнер.
 Пустовіт Олександр Вікторович ( 1980) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Пустовіт Олександр Віталійович ( 1956) — український вчений, філософ, лектор та піаніст. Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри філософії МАУП (курси «Етика», «Естетика», «Логіка», «Історія європейської культури»).
 Пустовіт Олександр Михайлович — солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Пустовіт Тарас Павлович ( 1959) — український історик, архівіст, краєзнавець. Заслужений працівник культури України.

Див. також 
 Пустовійт
 Пустовіти

Українські прізвища